Tre Valli Varesine 2016 var den 96. udgave af cykelløbet Tre Valli Varesine. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 27. september 2016. Løbet blev vundet af Sonny Colbrelli fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Magnus Cort kørte for 
Jesper Hansen kørte for 
Jakob Fuglsang kørte for 
Matti Breschel kørte for 
Rasmus Guldhammer kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

Tre Valli Varesine
UCI Europe Tour 2016